Bohn är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

 Emil Bohn (1839-1909)
 Henry George Bohn (1796-1884)
 Johannes Bohn (1640-1718)
 Peter Bohn (1833-1925)

Tyska efternamn